Коваленский — русская фамилия, имеет женскую форму Коваленская.

Известные носители 
 
 Коваленский, Платон Петрович (1808—1866) — генерал-майор, участник Крымской войны.
 Коваленский, Сергей Григорьевич (1862—1909) — российский государственный деятель, сенатор, тайный советник, директор Департамента полиции (1905).

 Коваленская, Александра Григорьевна (1829—1914) — русская писательница для детей, дочь естествоиспытателя Г. С. Карелина.
 Коваленская, Наталья Николаевна (1892—1969) — советский историк искусств и педагог.
 Коваленская, Нина Григорьевна — русская актриса, в Александринском театре.

См. также 
 Ковалинский